Санта Патрисија има више значења:

 Санта Патрисија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Санта Патрисија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Патрисија (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Патрисија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Патрисија (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Патрисија (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Санта Патрисија (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Патрисија (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Патрисија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Патрисија (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Патрисија (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Патрисија (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Патрисија, Бреча 109 кон Километро 15 Норте (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Патрисија (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику